Михаи́л Евдоки́мов: Евдокимов, Михаил Сергеевич (1957—2005) — российский юморист, актёр, губернатор Алтайского края в 2004—2005 годах.
 Евдокимов, Михаил Сергеевич (род. 1955) — российский дипломат.